El nombre James Wilby puede referirse a las siguientes personas:
James Wilby, actor británico;
James Wilby, nadador británico.